Earsdon kan syfta på följande platser i England:

 Earsdon, Northumberland – i Tritlington and West Chevington
 Earsdon, Tyne and Wear